Kappelmann ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Classen-Kappelmann (1816–1879), deutscher Industrieller und liberaler Politiker
 Wilhelm Kappelmann (1929–1985), deutscher Gewerkschafter